Het ATP-toernooi van Peking 2013 (met de officiële naam China Open 2013) werd gespeeld van 30 september tot en met 6 oktober 2013. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Maks Mirni en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Fabio Fognini en Andreas Seppi met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking